Miegel ist der Familienname folgender Personen:

Agnes Miegel (1879–1964), deutsche Schriftstellerin
Konrad Miegel (* 1959), deutscher Hydrologe und Hochschullehrer 
Meinhard Miegel (* 1939), deutscher Sozialforscher